Os selos designados por Padrões são uma emissão base de algumas das antigas colónias portuguesas da Ásia, nomeadamente da Índia Portuguesa, de Macau e de Timor.

O desenho dos selos é adaptado de um projecto não aprovado para uma emissão do Continente.

Conhecem-se ensaios de selos para uma emissão em Angola, mas esta nunca veio a ser emitida.

Selos de Portugal - Colónias
Selos da Índia
Selos de Macau
Selos de Timor-Leste